«Продавец льда грядёт» () — американский драматический фильм 1973 года. Лента была показана в рамках Каннского кинофестиваля-1976, но не вошла в основную программу. 
Фильм основан на  Юджина О’Нила 1939 года.

Сюжет 
Гарри Хоуп — владелец небольшого салуна. Его посетители — спившиеся отбросы общества, которым только и остаётся, что говорить о своём прошлом, о своих впустую прожитых жизнях. Единственное разнообразие в унылую жизнь этого заведения вносит Хики — торговец скобяными изделиями, который появляется здесь раз в год. Он, со странным юмором, рассказывает посетителям истории о своей жене и о продавце льда…

В ролях 
 Ли Марвин — Теодор «Хики» Хикман
 Фредрик Марч — Гарри Хоуп, владелец салуна
 Роберт Райан — Ларри Слейд
 Джефф Бриджес — Дон Пэрритт
 Брэдфорд Диллман — Вилли Обан
  — Хьюго Калмар
  — Кора
  — Сесил Льюис
 Моузес Ганн — Джо Мотт
 Клифтон Джеймс — Пэт Макглойн
 Иржи Восковец — Пит Ветьоен

Награды и номинации 
 1973 — Лучший актёр
 1974 — Лучший актёр второго плана (Канзас)
 1974 — Специальный приз Национального общества кинокритиков

Факты 

 Роберт Райан, который знал, что вскоре умрёт от рака, согласился сыграть в фильме персонажа, который знает, что скоро умрёт. Актёр скончался за 5 месяцев до премьерного показа ленты. Также этот фильм стал последним для другого известного актёра — Фредерика Марча.
 Ли Марвина взяли на главную роль вместо первоначально планировавшегося на это место Джейсона Робардса, который незадолго до начала съёмок попал в серьёзное ДТП.

Примечания

Ссылки 
 О фильме на сайте videoguide.ru

Фильмы-драмы США
Экранизации произведений Юджина О'Нила
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1973 года